«Аванте!» — («Avante!», «Вперед!») — газета-центр Португальської Комуністичної Партії, яка була заснована в 1931 році. До травня 1974 року вона видавалася нелегально.

Примітки 

Газети Португалії